La princesa Yolanda de Saboya (Roma, 1 de junio de 1901 - id. 16 de octubre de 1986) fue la hija mayor del rey Víctor Manuel III de Italia y su esposa, la princesa Elena de Montenegro, así como la hermana mayor de Humberto II, el último rey de Italia.

Biografía 

Nació cuando sus padres ya tenían cinco años de matrimonio. Cuando era joven era un gran deportista, particularmente interesada en la natación y la equitación.
 
Después de su matrimonio Yolanda residió en la localidad de Pinerolo, al suroeste de Turín.
 
En 1946, Yolanda y su familia se exiliaron voluntariamente en Alejandría, Egipto. Después de la muerte del rey Víctor Manuel, Yolanda y su familia regresaron a Italia, donde vivían en Castelporziano.
 
Yolanda murió en un hospital de Roma y está enterrada en el Cementerio Monumental de Turín.

Matrimonio y descendencia 
 
El 9 de abril de 1923 en el Palacio del Quirinal, en Roma, se casó con Giorgio Calvi, Conde de Bergolo (Atenas, 15 de marzo de 1887 - Roma, 25 de febrero de 1977). De este matrimonio nacieron cuatro hijos: 

 Maria Ludovica Calvi di Bergolo (Turín, 24 de enero de 1924), quien se casó con Robert Gasche (1918-2011) en 1949, y tuvo dos hijos, nietos de la princesa Yolanda: Uberto Imar (1954) y Elena (1955).

 Vittoria Francesca Calvi di Bergolo (Turín, 22 de junio de 1927 - Garda marzo de 1985), quien se casó con el conde Guglielmo Guarienti di Brenzone (1919-2006) en 1947, con quien tuvo tres hijos: Emanuela Guarienti di Brenzone (1948) casada con Gregorio Sammartini, Agostino Guarienti di Brenzone (10 de enero de 1949) casado con Diana Gemma Sagramoso y Guariente Guarienti de Brenzone (1954)

 Guja Anna Calvi di Bergolo (Turín, 8 de marzo de 1930), quien se casó en 1951 con el pintor Carlo Guarienti, con quien tuvo dos hijas: María Faldivia Guarientí (1952-1971) y Delfinella Guarienti (1954) casada con Ranieri Randaccio.

 Pier Francesco Calvi di Bergolo (Turín, 22 de diciembre de 1933 - Roma, 18 de junio de 2012), quien se casó con la actriz Marisa Allasio en el Santuario de Serralunga di Crea, con quien tuvo dos hijos: el conde Carlo Giorgio Calvi de Bergolo (1959) y Anda Calvi de Bergolo (1962)

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 1 de junio de 1901 - 9 de abril de 1923: Su Alteza Real la princesa Yolanda de Saboya, princesa de Italia
 9 de abril de 1923 - 25 de febrero de 1977: Su Alteza Real la princesa Yolanda de Saboya, condesa consorte de Bergolo
 25 de febrero de 1977 - 16 de octubre de 1986: Su Alteza Real la princesa Yolanda de Saboya, condesa viuda de Bergolo

Distinciones honoríficas 
Distinciones honoríficas italianas
  Dama gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro.
Distinciones honoríficas extranjeras
  Dama gran cruz de honor y devoción de la Orden de Malta.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 "Iolanda's Wedding Festivities Start", The New York Times, 8 de abril de 1923, pág. 3.
 "Iolanda and Calvi Meet Italian Court", The New York Times, 9 de abril de 1923, pág. 19.
 "Iolanda Wedded to Her War Hero While Crowd Cheers", The New York Times, 10 de abril de 1923, págs. 1 y 3.
 "Royal Wedding in Rome", The Times, 10 de abril de 1923, pág. 12.
 "Princess Yolanda's Wedding", The Times, 12 de abril de 1923, pág. 16.
 "Princes Jolanda" [obitiuario], The New York Times, 18 de octubre de 1986, pág. 9.

Enlaces externos 

Nobles de Italia del siglo XX
Princesas de Italia del siglo XX (casa de Saboya)
Damas grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Damas grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Condesas de Italia
Nacidos en Roma